Варгин:

 Варгин, Василий Васильевич (1791—1859) — серпуховской купец, меценат.
 Варгин, Владимир Николаевич (1866—1936) — русский агроном, Герой Труда.
 Варгин, Герман (род. 1987) — российский аэрохоккеист, чемпион России.
 Варгин, Евграф Поликарпович (1831—1910) — русский архитектор.
 Варгин, Константин Константинович (1876—1912) — русский композитор и регент.
 Варгин, Сергей Павлович (1926—2009) — вице-адмирал, начальник политического управления Северного флота.

 См. также
 Варгина, Зоя Константиновна (1918—2009) — начальник Главного управления лесного хозяйства Молдавской ССР.
 Варгина, Пелагея Ивановна (1905-неизвестно) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.